

Presentación previa 
La pareja formada por el sudafricano Ruan Roelofse y el australiano John-Patrick Smith son los campeones defensores.

La pareja australiana Matt Reid - John-Patrick Smith ganaron el torneo tras derrotar en la final a la pareja formada por el japonés Toshihide Matsui y el tailandés Danai Udomchoke por 6-4 y 6-2.

Cabeza de serie 

{{nowrap|' Matt Reid /  John-Patrick Smith (Campeones)}}
 Brydan Klein /  Boy Westerhof (Primera ronda)

<li> Alex Bolt /  Andrew Whittington (Semifinales)
<li> Ryan Agar /  Sebastian Bader  (Cuartos de final)

Cuadro

Enlaces externos 
 Cuadro de dobles

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en pista dura
Challenger de Burnie 2014